Bosquet ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Bosquet (1919–1998), russisch-französischer Dichter, Schriftsteller, Übersetzer und Essayist
 Albert Bosquet (1882–??), belgischer Sportschütze
 Gilles Bosquet (* 1974), französischer Ruderer
 Jean Bosquet (16. Jahrhundert), Romanist und Grammatiker
 Johannes Bosquet († 1406), französischer Komponist, Sänger und Kleriker
 Pierre Bosquet (1810–1861), Marschall von Frankreich
 Sébastien Bosquet (* 1979), französischer Handballspieler